Saint-Bauzile (Ardèche)
 Saint-Bauzile (Lozère)